Mouillac ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Mouillac (Gironde)
 Mouillac (Tarn-et-Garonne)